Příjmení Schade nosí více osobností:
 Hartmut Schade (* 1954) – východoněmecký fotbalista
 Herbert Schade (1922–1994) – německý atlet

Německá příjmení